Verticimonosporium är ett släkte av svampar. Verticimonosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verticimonosporium